Uspořádání může být:

 neostré částečné uspořádání nebo též poset – matematický pojem z teorie uspořádání
 uspořádání pojezdu – konstrukční provedení pojezdu lokomotivy nebo jiného kolejového vozidla
 uspořádání motoru – strojírenský termín pro uspořádání hlavních částí pístového spalovacího motoru
 uspořádání osídlení v SO POU Dačice

Podobné 
 uspořádaná množina – množina, na které je definováno uspořádání
 uspořádaná n-tice – uspořádaný seznam konečného počtu n objektů
 uspořádané prohledávání – jeden z algoritmů na prohledávání stavového prostoru